Okręty US Navy o nazwie USS "Corwin":
 Pierwszy  był bocznokołową kanonierką. Zbudowany jako parowiec w 1849.
 Drugi "Corwin" był kutrem celnym. Zbudowany w 1876.

Corwin